Tadeusz Skwarczyński (1894-1978) – podpułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego
 Tadeusz Skwarczyński (1895-1940) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej